Les Nouvelles, une émission de télévision diffusée sur Canal Plus de 1992 à 1993 ;
 Les Nouvelles, un quotidien français (1865-1866).